Peer Krom, een Nederlands voetballer
 Paul de Krom, een Nederlands politicus 
overige
 Krom Genthof, een straat in Brugge
 Khmer Krom, zijn Khmers die in het zuiden van Vietnam wonen
 Kampuchea Krom, gebied in het zuiden van Vietnam
 Kromming, boogvorm uit de meetkunde
 Waarom zijn de bananen krom?, een Vlaams liedje van Tony Corsari